Keila (Estland), een stad in het westen van de Estische provincie Harjumaa
 Keila (rivier), een rivier in het noorden van Estland
 Keila (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen

Zie ook 
 Keila vald